Живописець — художник що займається живописом.
 Живописець — сузір'я південної півкулі неба.